Rascuporis I, rei odrisi de Tràcia.
 Rascuporis II., reietó odrisi traci que regnà a Seutòpolis o Sautes
 Rascuporis III, rei dels odrisis d'Astes o Astea succeí al seu pare Cotis vers el 18 aC 
 Rascuporis IV., reietó dels odrisis de Seutòpolis a Tràcia.
 Rescuporis I (Rhescuporis, ), rei del Bòsfor del 68 al 93
 Rescuporis II (Rhescuporis, ), rei del Bòsfor del 210 al 227
 Rescuporis III (Rhescuporis, ), rei del Bòsfor del 233 al 234
 Rescuporis IV (Rhescuporis, ), rei del Bòsfor del 239 al 253, del 254 al 257, del 261 al 267 i del 272 al 275
 Rescuporis V (Rhescuporis, ), rei del Bòsfor del 318 al 335, fill d'Oliotes i contemporani de Constantí I el Gran, vers el 335 els ostrogots haurien conquerit el regne.